Элегия может означать:
 Элегия — стихотворный жанр.
 Элегия — мультипликационный фильм.
 Элегия — жанр музыкальной пьесы.
 Элегия — мелодрама испанского режиссёра Изабель Койшет.
 Элегия — альбом финской прогрессив-метал группы Amorphis.
 Элегия — марка автомобилей в серии видеоигр Grand Theft Auto.
 Elegia — один из высших классов брони в онлайн-игре Lineage II.
 Элегия — марка советской бытовой звуковоспроизводящей радиоаппаратуры.